Katyschew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Jurjewitsch Katyschew (1949–2006), sowjetischer Schauspieler
 Ruslan Katyschew (* 1983), ukrainischer Leichtathlet